Кандала́кша — железнодорожная станция Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, расположенная в городской черте Кандалакши.

История 
Строительство железной дороги в районе Кандалакши, являвшейся частью Мурманской железной дороги, началось весной 1915 года. В июне 1915 года был открыт Кандалакшский порт и на пароходе «Сверре» в него прибыли американские грузы для строительства железной дороги. 15 ноября 1916 года дорога была сдана во временную эксплуатацию. Первоначально депо и станция Кандалакша были построены в районе порта. Железнодорожный поселок близ станции получил название Тысячные Бараки, поскольку располагался в районе верстового столба с указателем расстояния от Петрограда до Кандалакши в тысячу верст.

Позднее железнодорожная станция была перенесена севернее по ходу железной дороги на Мурманск приблизительно на три версты, дав название образовавшемуся у станции посёлку Третья Верста.

Станция электрифицирована в 1935 году в составе участка Кандалакша - Апатиты - Кировск-Мурманский постоянным током, напряжением 3 кВ. В 2001 году станция переведена на переменный ток с напряжением 25 кВ.

В третьем квартале 2011 года железнодорожная станция Кандалакша решением правления РЖД награждена дипломом первой степени за достигнутые высокие показатели в отраслевом соревновании.

Движение поездов

Локомотивное депо 

На станции Кандалакша находится самое крупное депо за полярным кругом. Оно оснащено электровозами ВЛ80, ВЛ85, ВЛ60, ЧС4, ЧС8, а также тепловозами М62, ТЭП-70 и 2ТЭ116. Тяговым плечом депо является вся Мурманская область и большая часть Карелии. Электровозы работают на участке Мурманск — Свирь, тепловозы работают на неэлектрифицированных участках преимущественно в Карелии.

Примечания 

Станции Мурманского отделения Октябрьской железной дороги
Кандалакша